Hermann Schultz ist der Name folgender Personen:

* Hermann Schultz (Theologe) (1836–1903), deutscher Theologe, Hochschullehrer und Abt
 Hermann Schultz (Landrat) (1878–1953), deutscher Verwaltungsbeamter
 Hermann Schultz (Altphilologe) (1881–1915), deutscher Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Herman Schultz
 Hermann Schulz